Standing Still peut désigner:

 Standing Still, un film américain de 2005 ;
 Standing Still, une chanson de Roman Lob représentant l'Allemagne au Concours Eurovision de la chanson 2012 ;
 Standing Still, une chanson de l'artiste américaine Jewel.